Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 625 dans le monde.

 RS-625 au Brésil
 Route 625 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 625 en France